Taifa – nazwa małych muzułmańskich państw Półwyspu Iberyjskiego
 Taifa – miasto w Ghanie